Жюстин Энен-Арденн — победительница турнира.

Действующая чемпионка — Винус Уильямс — защищала свой титул. однако в третьем раунде уступила Мари Пьерс.

Призёры

Посев 

<ol start="1">
  Жюстин Энен-Арденн (Титул, Золотая медаль)
  Амели Моресмо (Финал, Серебряная медаль)
  Анастасия Мыскина (Полуфинал)
  Елена Дементьева (Первый раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Винус Уильямс (Третий раунд)
  Паола Суарес (Второй раунд)
  Ай Сугияма (Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Надежда Петрова (Второй раунд)
  Патти Шнидер (Третий раунд)
  Франческа Скьявоне (Четвертьфинал)
  Каролина Шпрем (Третий раунд)
  Анна Смашнова (Первый раунд)
  Сильвия Фарина-Элия (Второй раунд)
  Магдалена Малеева (Второй раунд)
  Чанда Рубин (Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки